La linea BMT Myrtle Avenue è una linea, intesa come infrastruttura, della metropolitana di New York situata tra Brooklyn e Queens. L'unico services che attualmente la utilizza è la linea M. Una vasta porzione della linea, a ovest di Central Avenue, è stata chiusa nel 1969.

Percorso

Altri progetti